Theo Bos peut désigner :
 Theo Bos (1965-), un joueur de football néerlandais devenu entraîneur de football ;
 Theo Bos (1983-), un coureur cycliste néerlandais.